Натуральне число 1966
 1966 рік до нашої ери
 1966 рік нашої ери